

Вестфалія — місто, штат Айова
 Вестфалія — місто, штат Канзас
 Вестфалія — місто, штат Міссурі
 Вестфалія — селище, штат Мічиган
 Вестфалія — переписна місцевість, штат Індіана
 Вестфалія — переписна місцевість, штат Меріленд